Студия 60 на Сансет-стрип () — американский телесериал, выходивший на телеканале NBC 18 сентября 2006 по 28 июня 2007 года. Был создан Аароном Соркиным, и рассказывал о закулисной жизни работников телевизионного шоу Studio 60 на вымышленном телеканале NBS, которое по формату напоминало Saturday Night Live.

Хотя на стадии пилота сериал был встречен благоприятными отзывами критиков, и большим интересом зрителей, с каждой неделей рейтинги шоу падали, вследствие чего NBC пришлось закрыть его. В 2007 году «Entertainment Weekly» поместил сериал на первое место в списке «Худших телешоу 2006 года».

Сюжет 
Экс-исполнительный продюсер вечернего комедийного телешоу Studio 60 под давлением стресса в прямом эфире резко критикует собственную программу и современное телевидение в целом. Чтобы исправить положение, амбициозная Джордан Макдир, только что назначенная новым руководителем развлекательной сетки телевещания компании National Broadcasting System (NBS), идёт на рискованный шаг и возвращает двух талантливых, но ранее уволенных за серьёзные проступки с выпивкой и наркотиками, сотрудников — сценариста скетчей Мэтта Олби и продюсера Дэнни Триппа. У них есть всего пять дней, чтобы создать собственный концепт телешоу, а также придумать и поставить концертные номера. Их работа находится под пристальным вниманием как со стороны руководства телеканала, так и СМИ.

В ролях 

 Мэттью Перри — Мэтт Олби, исполнительный продюсер и ведущий сценарист телешоу
 Аманда Пит — Джордан Макдир, президент развлекательных программ на телеканале NBS
 Брэдли Уитфорд — Дэнни Трипп, исполнительный продюсер и главный режиссёр телешоу
 Стивен Уэбер — Джек Рудольф, председатель совета директоров NBS
 Д.Л. Хьюли — Саймон Стайлс, ведущий комик телешоу
 Сара Полсон — Хэрриет Хэйс, ведущая актриса телешоу
 Нейт Корддри — Том Джеттер, ведущий комик телешоу
 Тимоти Басфилд — Кэл Шенли, режиссёр телешоу

Телевизионные рейтинги 
Еженедельная динамика рейтингов, снижающихся неделю за неделей, вплоть до закрытия.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Studio 60 on the Sunset Strip on BuddyTV.com
 New Yorker review

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2006 году
Телесериалы США, завершённые в 2007 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, созданные Аароном Соркиным
Комедийно-драматические телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы Warner Bros. Television
Программы телеканала NBC